Voor het wezen uit de Japanse mythologie, zie Obake.
 Bakemono (strip), een Franse stripreeks, geschreven en getekend door Jean-Luc Sala.